Puducherry, früher Pondicherry, steht für:
 eine Stadt in Indien, siehe Puducherry
 ein indisches Unionsterritorium, siehe Puducherry (Unionsterritorium)
 einen Distrikt dieses Unionsterritoriums, siehe Puducherry (Distrikt)

Puducheri steht für
 Puducheri (Maduranthakam), Dorf im Taluk Maduranthakam des Distrikts Kanchipuram im indischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Puducheri (Sriperumbudur), Dorf im Taluk Sriperumbudur des Distrikts Kanchipuram im indischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Puducheri (Tiruvallur), Dorf im Distrikt Tiruvallur im indischen Bundesstaat Tamil Nadu